Михаи́л Алексе́евич Лавре́нтьев () — советский  и , основатель Сибирского отделения АН СССР (СО АН СССР) и Новосибирского Академгородка, академик АН УССР (1939), академик АН СССР (1946) и вице-президент (1957—1976) АН СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС (1961—1976). Герой Социалистического Труда (1967), лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился в 1900 году в Казани в семье преподавателя математики технического учебного заведения, позже — профессора механики сначала Казанского, затем Московского университета, Алексея Лаврентьевича Лаврентьева (1876—1953). Мама — Анисия Михайловна (1863—1953).

В 1910—1911 годах вместе с отцом находился в Гёттингене (Германия), где начал посещать среднюю школу. Среднее образование получил в Казанском коммерческом училище, в 1918 году поступил в Казанский университет, а в 1921 году перевёлся на физико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1922 году. Был оставлен в аспирантуре: в 1923—1926 — аспирант Н. Н. Лузина. В 1927 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук и был командирован на полгода во Францию для научного совершенствования.

По возвращении в Москву в конце 1927 года избран приват-доцентом МГУ и членом Московского математического общества. Начал читать в МГУ курс по теории конформных отображений (преобразований пространства, сохраняющих величину углов).

В 1921—1929 годах преподавал в Московском высшем техническом училище.

С 1929 года стал заведовать кафедрой и получил звание профессора Московского химико-технологического института. Одновременно в 1929—1935 годах по приглашению С. А. Чаплыгина работал старшим инженером Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В круг интересов Лаврентьева и его группы входили такие разделы гидроаэродинамики, как теория колеблющегося крыла, движение крыла под поверхностью тяжёлой жидкости, удар твёрдого тела о воду, построение потока, обтекающего дугу заданной формы, и ряд других.

С 1931 года — профессор МГУ. Без защиты диссертации (по совокупности научных работ) в 1934 году ему была присуждена учёная степень доктора технических наук, а в 1935 году — доктора физико-математических наук.

После образования в 1933 году механико-математического факультета МГУ М. А. Лаврентьев стал заведующим одной из двух организованных на этом факультете кафедр математического анализа. В 1935 году из двух кафедр математического анализа были образованы три кафедры: кафедра дифференциальных уравнений, кафедра функционального анализа и кафедра анализа и теории функций, заведующим которой стал М. А. Лаврентьев (до 1938 года).

С 1934 года — научный сотрудник (учёный специалист) Математического института имени В. А. Стеклова; возглавил в нём отдел теории функций.

Смог избежать участия в политическом «деле Лузина» (1936).

С 1939 года работал в Академии наук УССР, куда был приглашён её президентом А. А. Богомольцем, придававшим особое значение математике как основе точных наук. В 1939—1941 годы и 1945—1948 годы — директор Института математики Академии наук УССР в Киеве, а также профессор физико-математического факультета Киевского государственного университета (до 1941 года, затем — в период 1945—1948 годы).

В Киеве продолжал свои исследования в области теории функций, которые привели к созданию новой главы теории функций — теории квазиконформных отображений с её приложениями к газовой динамике и к другим разделам механики сплошных сред. В данной области он создал на Украине школу своих учеников — математиков и механиков Киева.

Во время Великой Отечественной войны много работал в области приложений математики и механики к оборонным вопросам техники и народного хозяйства. Во время эвакуации основного состава Академии наук УССР в Уфу изучал действие на преграду металлического стержня, движущегося с большой скоростью вдоль своей оси. Этим предвосхищается, в сущности, идея кумулятивного действия взрыва, теорией которого М. А. Лаврентьев вплотную занялся несколько позже (в 1944 году). В 1946 году Лаврентьев предложил оригинальную гидродинамическую трактовку явления кумуляции, в соответствии с которой при огромных давлениях, возникающих в момент взрыва, металл можно рассматривать как идеальную несжимаемую жидкость; после этого, используя уравнения гидродинамики, можно было рассчитать динамику струи металла и вычислить пробивной эффект. За работы в области кумуляции Лаврентьев был в 1949 году удостоен Сталинской премии.

Лаврентьев и его ученики много внимания уделяли также изучению устойчивости движения твёрдых тел с жидким наполнением с приложением к задачам артиллерии.

На посту вице-президента АН УССР внёс значительный вклад в восстановление научной работы институтов АН УССР после Великой Отечественной войны. Будучи депутатом Верховного Совета УССР, он беспокоился о восстановлении Донбасса, об улучшении работы научных учреждений Украины.

С 1948 года снова работает в МГУ. В 1948—1951 годах М. А. Лаврентьев был заведующим кафедрой математики физико-технического факультета МГУ. В 1951 году этот факультет был расформирован, но воссоздан уже в качестве самостоятельного вуза — Московского физико-технического института (МФТИ). Лаврентьев активно участвовал в становлении МФТИ и основал в нём специализацию по теории взрывов, а в 1955—1958 гг. заведовал кафедрой физики быстропротекающих процессов МФТИ. В 1950 году он был избран директором Института точной механики и вычислительной техники (создан в 1948 году; здесь в кратчайшие сроки были разработаны первые образцы советских электронных счётных машин).

В 1953—1955 годы — заместитель научного руководителя КБ-11 (Ядерный центр в Арзамасе-16); в 1955 году подписал «Письмо трёхсот».

Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

Один из главных организаторов Сибирского отделения Российской академии наук (в то время Академии наук СССР). 18 мая 1957 года было принято решение о создании Сибирского отделения АН СССР, и его председателем стал М. А. Лаврентьев. Он возглавлял его до 25 ноября 1975 года. С 1960 года читал лекции в Новосибирском государственном университете.

С 1975 года вновь работал в Москве, возглавлял Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике.

Скончался 15 октября 1980 года в Москве. Похоронен на Южном (Чербузинском) кладбище в Новосибирске.

Семья 
 Жена (с 1928 года) — Вера Евгеньевна Лаврентьева (урожд. Данчакова, 1902—1995), биолог.
 Сын — Михаил (1932—2010) — академик РАН, учёный-математик.
 Дочь — Вера (1936-?),
 зять — В. М. Кузнецов.

Память 

В честь М. А. Лаврентьева названы:
 Улица Академика Лаврентьева в Долгопрудном (Московская область) и улица в Казани.
 Проспект Академика Лаврентьева в Новосибирске, где установлен его бронзовый бюст.
 Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН.
 Физико-математическая школа при НГУ, аудитория НГУ и лицей № 130.
 Научно-исследовательское судно «Академик Лаврентьев».
 Горные пики на Памире и Алтае.
 На здании Института гидродинамики в честь М. А. Лаврентьева установлена мемориальная доска. Центром малых планет присвоено название Лаврентина планете № 7322 (в честь академиков Михаила Алексеевича и Михаила Михайловича Лаврентьевых).
 Бюст Михаила Лаврентьева установлен в 2022 году на территории Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища.

Научные интересы 
Академик Михаил Алексеевич Лаврентьев — один из крупнейших специалистов в области теории функций комплексного переменного, вариационного анализа и математической физики. Он был не только учёным с мировым именем, но и выдающимся организатором науки, педагогом и воспитателем молодёжи.

Им были получены блестящие результаты в математике и механике, многое сделано для развития советского самолётостроения. Он участвовал в работах по созданию отечественного атомного оружия, основал школу по народнохозяйственному использованию взрыва, стоял у истоков разработки первых советских ЭВМ, участвовал в организации Московского физико-технического института — вуза нового типа. Но главное дело жизни М. А. Лаврентьева — создание нового научного центра на востоке страны. Эта идея, выдвинутая им вместе с академиками С. Л. Соболевым и С. А. Христиановичем, получила широкую поддержку учёных и правительства страны.

Основные труды 
 Основы вариационного исчисления… / М. Лаврентьев, Л. Люстерник. — М.-Л.: Онти, 1935;
 Курс вариационного исчисления / М. А. Лаврентьев, Л. А. Люстерник. — М.-Л.: ГОНТИ, 1938;
 Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа. М., 1962;
 
 
 
 
 Лаврентьев М. А. Наука. Технический прогресс. Кадры: Сб. статей и выступлений. 1957—1979 гг. / Ред. Г. И. Марчук; сост. Н. А. Притвиц. Новосибирск: Наука, 1980. 88 c.
 …Прирастать будет Сибирью. М., 1980.
 Лаврентьев М. А. …Прирастать будет Сибирью / Сиб. отд-ние АН СССР; лит. запись Н. А. Притвиц. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1982. 175 с. (Эврика)

Звания и награды 
 Герой Социалистического Труда (29.04.1967) — за выдающиеся заслуги в развитии науки и организации Сибирского отделения АН СССР
 5 орденов Ленина (19.09.1953; 01.06.1956; 16.11.1960; 29.04.1967; 17.09.1975)
 орден Октябрьской Революции (18.11.1970)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (01.10.1944)
 4 ордена Трудового Красного Знамени (10.06.1945; 23.01.1948; 04.01.1954; 20.04.1956)
 орден Почётного легиона степени Командор — 1971 — высшая награда Франции
 орден «Кирилл и Мефодий» 1-й степени (Болгария, 1969)
 Ленинская премия (1958) — за работы по созданию артиллерийского атомного заряда
 Сталинская премия первой степени (1946) — за разработку вариационно-геометрического метода решения нелинейных задач в теории дифференциальных уравнений с частными производными, имеющего важное значение для гидромеханики и аэромеханики, изложенного в статьях: «О некоторых свойствах однолистных функций с приложениями к теории струй», «К теории квази-конформных отображений», «О некоторых приближённых формулах в задаче Дирихле», «К теории длинных волн» (1938—1943)
 Сталинская премия первой степени (1949) — за теоретические исследования в области гидродинамики (1948)
 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — 1977 — за выдающиеся достижения в области математики и механики
 Почётный гражданин города Новосибирска.

Членство в научных сообществах 
 С 1957 года действительный член АН ЧССР
 C 1966 года почётный член АН НРБ
 C 1969 года член-корреспондент Германской АН в Берлине
 C 1971 года иностранный член Французской академии наук
 В 1966—1970 годах вице-президент Международного математического союза

Примечания

Литература 
 Бицадзе А. В., Маркушевич А. И., Шабат Б. В. Михаил Алексеевич Лаврентьев (к 60-летию со дня рождения) // Успехи математических наук. 1961. Т. 16, вып. 4.
 
 Век Лаврентьева. Новосибирск, 2000.
 
 Марчук Г. И. К 80-летию академика М. А. Лаврентьева // Журнал прикладной механики и технической физики. 1980, № 5.
 Михаил Алексеевич Лаврентьев. М., 1971 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. Математика. Вып. 12).
 
 Седов Л. И. М. А. Лаврентьеву 70 лет // Седов Л. И. Мысли об учёных и науке прошлого и настоящего. М., 1973.
 Михайло Олексійович Лаврент’єв / О. С. Лимарченко. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. — 59 с.
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Ссылки 
 
 
 Лаврентьев, Михаил Алексеевич в энциклопедии «Кругосвет»
 Биография в справочнике СО РАН
 Михаил Лаврентьев на сайте СО РАН
 Комплексный электронный ресурс «Академик Михаил Алексеевич Лавретьев» на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН
 История математики — Михаил Алексеевич Лаврентьев
 НЕСТАНДАРТНЫЙ БОЛЬШОЙ ЛАВРЕНТЬЕВ
 19 ноября — день рождения основателя СО РАН
 фотографии из архива СО РАН
 Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Книга «Век Лаврентьева» на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН
 Книга «Прирастать будет Сибирью» на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН
 Электронная выставка «Сибириада академика М. А. Лаврентьева», подготовленная в Отделении ГПНТБ СО РАН
 О нём // ЦАГИ в лицах
 Кутателадзе С. C. Мой Лаврентьев
 Кутателадзе С. C. Учитель и ученик
 Кутателадзе С. C.  Распад триумвирата
 Кутателадзе С. C.  Похороны М. А. Лаврентьева

Доктора технических наук
Доктора физико-математических наук
Действительные члены АН СССР
Академики Академии артиллерийских наук
Действительные члены АН УССР
Вице-президенты РАН
Преподаватели МГТУ
Сотрудники ЦАГИ
Сотрудники МИАН
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Преподаватели физико-технического факультета МГУ
Преподаватели кафедры высшей математики Московского физико-технического института
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Преподаватели Киевского университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Почётные граждане Новосибирска
Подписавшие «письмо трёхсот»
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Сотрудники СО АН СССР
Сибирское отделение РАН
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Кавалеры ордена «Кирилл и Мефодий»
Члены Международной академии астронавтики
Члены Леопольдины
Члены Академии наук ГДР
Иностранные члены Болгарской академии наук
Иностранные члены Польской академии наук
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены Чехословацкой академии наук
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)
Делегаты XXV съезда КПСС